Серветт — квартал в швейцарском городе Женева. Существует несколько команд, использующих это название:
 «Серветт» — женевский футбольный клуб, основанный в 1892 году.
 «Женева-Серветт» — женевский хоккейный клуб, основанный в 1905 году.
 «Серветт Стар-Онекс» — женевский волейбольный клуб, основанный в 1950 году.